Валентина Иосифовна Початун (род. 27 декабря 1936(19361227), город Киев) — украинский советский деятель, новатор производства в пищевой промышленности. Герой Социалистического Труда (1974). Член ЦК КПУ в 1971-1981г. г.

Биография 
В 1956-1974 г. — бригадир карамельного цеха Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса. Бригада, возглавляемая Початун, выступила инициатором движения «Норма — не рубеж», была в числе зачинателей почина «Ни одного отстающего рядом».

Член КПСС с 1966 года.

В 1975-1977 г. — начальник карамельного цеха Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса. С 1978 — заведующий учебной частью профессионально-технического училища Киевской кондитерской фабрики.

Потом — на пенсии в городе Киеве.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (17.01.1974)
 орден Ленина (17.01.1974)
 орден Трудового Красного Знамени
 медали

Ссылка 
 [leksika.com.ua/18411204/ure/pochatun Початун Валентина Иосифовна]

Персоналии по алфавиту
Герои Социалистического Труда
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Родившиеся в 1936 году
Родившиеся 27 декабря
Родившиеся в Киеве
Члены ЦК КП Украины